Ines Pöschel (* 1968) ist eine Schweizer Unternehmerin, Wirtschaftsanwältin und Verwaltungsrätin.

Wirken 
Pöschel schloss ihre Studien der Jurisprudenz 1993 an der Universität Zürich ab und erwarb 1996 das Anwaltspatent des Kantons Zürich. Pöschel gilt in der Schweiz als ausgewiesene Spezialistin des Gesellschafts- und Kapitalmarktrechts, einschliesslich Corporate Governance Fragen. Insbesondere ist sie spezialisiert auf Generalversammlungen.

Die Anwältin hält zahlreiche Verwaltungsratsmandate. Sie ist Mitglied des Verwaltungsrates der Implenia AG, der BERNEXPO Holding AG, des Augenheilkunde-Konzerns Alcon, sowie der Bioengineering Holding AG und der ShareCommService AG. Sie ist zudem Bankrätin der Kantonalbank Graubünden.

Sie ist zudem Mitglied der Eidg. Expertenkommission für das Handelsregister.

Sie engagiert sich als Vizepräsidentin des Stiftungsrates Lotti Latrous Stiftung und Vorstandsmitglied Smiling Gecko.

Leben 
Pöschel hat einen Sohn und lebt in Zürich.

Einzelnachweise 

Unternehmer (20. Jahrhundert)
Unternehmer (21. Jahrhundert)
Schweizer
Geboren im 20. Jahrhundert
Frau